Die Internationaux de Nouvelle-Calédonie 2011 war die siebte Ausgabe des Tennisturniers in Nouméa. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2011 und wurde vom 3. bis 8. Januar 2011 auf Hartplatz gespielt.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Für den Einzelwettbewerb gab es eine Qualifikationsrunde mit 16 Spielern, durch die sich vier Spieler für das Hauptfeld qualifizieren konnten. Das Preisgeld der Veranstaltung betrug wie im Jahr zuvor insgesamt 75.000 US-Dollar.

Sieger des Einzelwettbewerbs wurde der ungesetzte Franzosen Vincent Millot, der im Finale den an Position drei gesetzten Luxemburger Gilles Müller in drei Sätzen besiegte. Es war Milltos erster Einzeltitel auf Challenger-Ebene seiner Karriere.

Die Doppelkonkurrenz gewannen die an Position zwei gesetzte Paarung aus dem Deutschen Dominik Meffert und dem Dänen Frederik Nielsen, die im Finale die topgesetzten Italiener Flavio Cipolla und Simone Vagnozzi im Match-Tie-Break bezwangen. Es war Mefferts sechster Karrieretitel bei einer Doppelkonkurrenz der Challenger-Kategorie und der erste in dieser Saison. Für Nielsen war es der 13. Challengertitel im Doppel seiner Karriere und der erste der Saison. Es war der erste gemeinsame Titel der beiden.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 Turnierplan Einzel und Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 193 kB)

ATP Challenger Tour 2011
Tennisturnier in Nouméa